Portadown FC is een Noord-Ierse voetbalclub uit Portadown.

Geschiedenis 
Portadown werd al 4 keer landskampioen.

Op 30 april 2008 degradeerde de club uit de hoogste klasse ondanks een vijfde plaats op zestien clubs. Portadown was te laat met de aanvraag voor de nieuwe IFA Premiership, die de Premier League verving en van zestien naar twaalf clubs ging. Na één seizoen promoveerde de club weer.

Erelijst 
 Landskampioen
 1990, 1991, 1996, 2002
 Irish Cup
 1991, 1999
 Irish League Cup
 1996, 2009

Eindklasseringen

|}

De drie NIFL-divisies hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie Northern Ireland football league system

In Europa 

Portadown FC speelt sinds 1962 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
2002/03
Europacup I (2x)
1990/91, 1991/92
Europa League (2x)
2010/11, 2012/13
Europacup II (1x)
1962/63
UEFA Cup (9x)
1974/75, 1992/93, 1994/95, 1996/97, 1999/00, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07

Externe links 
 Officiële website

 
County Armagh